Karthause bezeichnet
 einen Höhenzug zwischen Rhein- und Moseltal unmittelbar am Deutschen Eck in Koblenz, siehe Karthause (Höhenzug)
 einen nach dem Höhenzug benannten Ortsteil von Koblenz, siehe Koblenz-Karthause
 einen Höhenzug im Hofheimer Stadtteil Langenhain, siehe Langenhainer Karthause
 eine Kartause ist ein Kloster des Kartäuserordens

Siehe auch:
 Karthaus